Lesio – powieść Joanny Chmielewskiej
 Lesio – postać w serialu Rodzina zastępcza